Als Chirurgia magna wurden folgende Schriften bezeichnet:

 die Chirurgia magna von Guy de Chauliac (1298–1368)
 von Bruno von Longoburgo (1200–1286)
 von Lanfrank von Mailand (1245–1306)
 von Paracelsus (1493–1541)
 eine Andreas Vesalius zugeschriebene